Рудольф Борисович Баршай (28 сентября 1924, Лабинская, Армавирский округ — 2 ноября 2010, Базель) — советский, израильский, английский и швейцарский альтист и дирижёр.

Биография 
Родился в станице Лабинской, Краснодарского края, в семье коммивояжёра Бориса Владимировича Баршая и Марии Давидовны Баршай (урождённой Алексеевой), из семьи субботников.

Учился в музыкальной школе при Ленинградской консерватории (скрипка). 

Закончил Московскую консерваторию по классу альта в классе Вадима Борисовского (1948).

Как альтист выступал вместе с С. Рихтером, Д. Ойстрахом, М. Ростроповичем, Л. Коганом, И. Менухиным, Г. Пятигорским. В 1945—1953 годах был альтистом и одним из создателей Квартета имени Бородина, одновременно в 1948—1956 годах играл в Квартете имени Чайковского (Ростислав Дубинский пишет в своей книге «Stormy Applause: Making Music in a Worker's State», что Баршай ушёл из квартета Бородина во вновь создающийся квартет Чайковского после смерти Сталина).

В 1955 году создал первый в СССР камерный оркестр — легендарный Московский камерный оркестр, которым руководил и дирижировал до 1977 года. До 1955 года камерные произведения исполнялись в СССР полным составом симфонического оркестра.
 
В 1977 году эмигрировал в Израиль и руководил Израильским камерным оркестром. С 1979 года обосновался в Швейцарии. Выступал с Лондонским симфоническим и Королевским филармоническим оркестрами, оркестром «Филармония», Национальным оркестром Франции, Оркестром Западногерманского радио, Симфоническим Оркестром Би-би-си, Метрополитэн симфони, Оркестром Штутгартского Радио, Симфоническим оркестром радио Кёльна , Венским симфоническим оркестром, Оркестром Берлинского радио , Оркестром Баварского радио  и многими другими. 

В 1981—1983 годах возглавлял Ванкуверский симфонический оркестр. 

В 1982—1988 годах руководил Борнмутским симфоническим оркестром.

Его солистами были сэр Томас Аллен, Дитрих Фишер-Дискау, Айзик Стерн, Джанет Бэйкер и многие другие.

Скончался 2 ноября 2010 года на 87-м году жизни в Базеле. Похоронен в Рамлинсбурге.

Творчество 
В репертуаре Баршая-дирижёра — произведения Моцарта, Вивальди, И. С. Баха, Гайдна, Боккерини, Генделя, Малера, Петра Чайковского Прокофьева, Белы Бартока, Шостаковича (цикл всех симфоний с Оркестром Западногерманского радио), М. Вайнберга, Бориса Чайковского, Револя Бунина и многих других. Баршай одним из считанных дирижёров последовательно исполнял произведения советского композитора Александра Локшина.

Баршаю принадлежит ряд известных оркестровок — в частности, несколько Камерных симфоний Дмитрия Шостаковича (оркестровка струнных квартетов № 1, 3, 4, 8, 10).  — а также то, что он считал делом своей жизни, — завершение финальной фуги из «Искусства фуги» И. С. Баха и завершение Десятой симфонии Густава Малера.

Оркестровые обработки и завершение произведений 
Оркестровые обработки для струнных и симфонических оркестров :

 С.С. Прокофьев - Мимолетности op.22 
 Д.Д. Шостакович - Квартеты №1, №3, №4, №8 и №10.
 А.П. Бородин - Квартет №2,
 П.И. Чайковский - Квартет №1.
 Л.В. Бетховен  - Квартет №1 и №10 
 Л.В. Бетховен  - Большая фуга op.133
 И.С. Бах - Искусство Фуги

Завершение незаконченных произведений :

 И.С. Бах - Искусство Фуги
 Г. Малер - Симфония №10

Премии и награды 

 Лауреат премии «Граммофон» : Запись концерта П.И. Чайковского №2 / Бормунтский симфонический оркестр, солист Питер Донохоу (1988)
 Лауреат Каннской премии за классическую музыку : 15 симфоний Д.Д. Шостаковича / Оркестр WDR (2003)
 Лауреат премии «Запись Года» международного каталога Classics Today : 15 симфоний Д.Д. Шостаковича / Оркестр WDR (2003)
 Присуждение титула «Почётный доктор музыки» Саутгемптонского университета, Англия (1986)

Семья 
 Первая жена (1947—1953) — скрипачка Нина Баршай, вторая скрипка квартета им. Бородина. Сын: Лев Баршай.
 Вторая жена (1954—1963) — художница и костюмный дизайнер киностудии «Мосфильм» Анна Мартинсон. Сын: Владимир Баршай, бизнесмен.
 Третья жена (1966—1974) — переводчица Тэруко Сода. Сын: Такэси Сода, врач-уролог.
 Четвёртая жена (с 1980 года) — пианистка, органистка и клавесинистка Елена Баршай-Раскова.

Память 
 В 2010 году режиссером Олегом Дорманом был снят документальный фильм «Нота», представляющий собой запись беседы с Рудольфом Баршаем.
 11 ноября 2013 года вышла книга «Нота - Жизнь Рудольфа Баршая, рассказанная им в фильме Олега Дормана» издательства Corpus (автор. Олег Дорман)
 В ноябре 2015 года английская компания ICA CLASSICS выпустила мемориальный комплект из 20 компакт-дисков «A Tribute to Rudolf Barshai».

Интересные факты 

 Исполнил эпизодическую роль самого себя (дирижёра оркестра, в котором принимает участие повзрослевший главный герой) в совместном советско-японском фильме «Маленький беглец».

Библиография 
 Дорман О. -  Нота. Жизнь Рудольфа Баршая, рассказанная им в фильме Олега Дормана. — М.: ACT: CORPUS, 2013—352 с. — ISBN 978-5-17-079729-5
Бернд Фойхтнер -  "Жизнь в 2 мирах: Золотая эра Москвы и эмиграция на Запад" — Wolke Verlag, 2015 — 280 с. — ISBN 978-3-95593-066-0

Примечания

Ссылки 
 Персональный сайт
 Баршай, Рудольф Борисович 
 Некролог в газете The New York Times 
 Официальный фильм НОТА — Youtube, режиссёр О. Дорман 

Выпускники Московской консерватории
Академические музыканты России
Академические музыканты СССР
Академические музыканты Израиля
Академические музыканты Швейцарии
Русские эмигранты третьей волны в Израиле
Русские эмигранты третьей волны в Швейцарии
Похороненные в кантоне Базель-Ланд